Бузето-Палиццоло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Трапани.

Население составляет 3170 человек, плотность населения составляет 44 чел./км². Занимает площадь 72 км². Почтовый индекс — 91012. Телефонный код — 0923.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Maria Santissima del Carmelo), празднование 16 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта